Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Indianapolis du 7 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972